Bashor ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Bashor (* 1981), griechische Softballspielerin
 Lindsey Bashor (* 1983), griechische Softballspielerin

Siehe auch:
 Bashore